Кувшиново — деревня в Калининском районе Тверской области. Входит в состав Михайловского сельского поселения.

География 
Расположена к северу от Твери, на правом берегу реки Ведемья, напротив села Михайловского.

История

Население

Инфраструктура 
Обслуживается отделением почтовой связи 170516.

Личное подсобное хозяйство.

Разведение КРС, производство сырого молока

Транспорт 
Проходит автодорога 28 ОП МЗ 28Н-0545 «Стрельниково — Васильевский Мох».

Примечания 

Остановка общественного транспорта «Кувшиново».

Населённые пункты Калининского района (Тверская область)